Lola T93/30 — болид Формулы-1 команды Lola BMS Scuderia Italia, спроектированный под руководством Эрика Бродли и построенный компанией Lola Cars для участия в чемпионате  года.

История

Результаты выступлений в гонках

Ссылки 
 Отверженные. Команда MasterCard Lola
 История команды Формулы-1 Lola

Шасси Lola Формулы-1